Bart van der Leck – pittore olandese
 Jaap van der Leck – allenatore di calcio olandese